Kültepe – sito archeologico turco, corrispondente all'antica città di Kaneš
 Kültəpə – villaggio in Azerbaigian